Vergerio ist der Familienname folgender Personen:

 Pier Paolo Vergerio (Humanist) (1370–1444), italienischer Humanist, Mediziner, Jurist und Staatsmann
 Pietro Paolo Vergerio (Pier Paolo Vergerio; 1498–1565), katholischer Bischof, evangelischer Theologe und Reformator